Manuskrypt – słowo (pochodzące z  lub z  – „napisane ręcznie”) odnoszące się do dwóch pojęć:
 manuskrypt – w naukach historycznych rękopis będący zabytkiem piśmiennictwa
 manuskrypt – w terminologii wydawniczej rękopis lub maszynopis, przygotowany do rozpoczęcia procesu składu

Przypisy